Птицы (, оф) являются частым персонажем библейского повествования. Они были сотворены на 5 день (). Некоторые комментаторы отмечают, что под древнееврейским словом, переведенным как «птицы», могут также подразумеваться летающие насекомые и животные с перепончатыми крыльями.  

Птицы упоминаются в связи с пищевыми запретами. Между тем, в Библии сказано, что евреи во время блуждания по пустыне ели перепелов ( — ). 

Также они использовались в качестве жертвы (). 

Иногда они обретают значение символа: например, когда Ной выпускает птиц из ковчега, то ворон () несет дурное предзнаменование, а голубь () — доброе (). Хотя именно воронам Бог повелел кормить Илью пророка в пустыне (). В Новом Завете Святой Дух приобретает вид голубя (), а одно из приближенных к богу шестикрылых существ — вид орла (). Своеобразным обозначением времени служит петух () — ()

Также в Библии упомянута ласточка ( — ), аист ( — ) и павлин ( — )

Запретные птицы
Запретные птицы - это те, которых нельзя употреблять в пищу (; ): ворон, гриф (), зуйки, ибис, кречет, коршун (), лебедь (), орёл (), пеликан, крохаль (), сова,  страус ( — ), удод, филин, цапля,  чайка (), ястреб ().

В связи с тем, что переводы Библии не всегда совпадают, ряд птиц встречается в Вульгате, но отсутствует в Синодальном переводе: крохали ( — , ), бюльбюли ( — ).

В Библии Лютера появляются Ястреб-тетеревятник ( — ), Скопа ( — ), кукушка ( — ), Большая выпь ( — ).

В Библии короля Якова появляется бородач ( — ), баклан ( — ), чибис ( — )

Примечания

Ссылки
 Птицы — статья в Библейской энциклопедии архимандрита Никифора
 Птица (Словарь символов и знаков)